

Алтайський район — район, Східноказахстанська область

Алтайський район — район, Алтайський край
 Алтайський район — район, Хакасія